Серге́й Конова́лов:
 
 Коновалов, Сергей Алексеевич (1941—2003) — архиепископ Евкарпийский, управляющий Западноевропейским экзархатом русских приходов Константинопольского Патриархата.
 Коновалов, Сергей Борисович (род. 1972) — советский и украинский футболист.
 Коновалов, Сергей Валерьевич (род. 1976) — доктор технических наук, преподаватель Самарского университета, профессор.
 Коновалов, Сергей Иванович (1920—1975) — Герой Советского Союза.
 Коновалов, Сергей Карпович (род. 1960) — украинский и российский географ и гидролог.